«Русский эпос» — концертный альбом русской фолк-группы «Рада и Терновник», записанный в Центральном Доме Художника 2 апреля 1999 года и изданный в этом же году.

Список композиций 
Все песни написаны Радой Анчевской

Участники записи 
 Рада Анчевская — вокал
 Владимир Анчевский — гитара
 Василий Стабуров — бас-гитара
 Дмитрий Глазов — барабаны

Ссылки 
 Информация об альбоме и тексты песен на официальном сайте
 «Русский эпос» на сайте Discogs.com
 «Русский эпос» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы группы «Рада и Терновник»
Альбомы лейбла «Хобгоблин Records»